Christoph August Heumann (1681-1764), polygraphe allemand ;
 Éric Heumann (1956-), producteur de cinéma et réalisateur français ;
 Friederike Heumann (1965-), gambiste allemande ;
 Johann Heumann von Teutschenbrunn (1711-1760), jurisconsulte et diplomate allemand ;
 Josef Heumann (1964-), sauteur à ski allemand ;
 Judith Heumann (1947-2023), militante américaine des droits des personnes handicapées.
Patronyme germanique